Hett ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Carter Hett (* 1965), US-amerikanischer Historiker
Frank-Thomas Hett (* 1961), deutscher Verwaltungsjurist und Staatssekretär
 Victoria Hett (* 1984), kanadische Endurosportlerin